Фили́пп Монтанье́ (; ) — французский футболист и тренер.

Игровая карьера 
Филипп Монтанье играл на позиции вратаря в первом и втором дивизионах чемпионата Франции. Выступал за клубы «Кан», «Нант», «Тулуза», «Геньон» и «Сент-Этьен».

Тренерская карьера 
В 2004 года Филипп Монтанье возглавил «Булонь» и в 2009 году был признан лучшим тренером Лиги 2. После того как ему удалось вывести команду в элитный дивизион французского первенства, он неожиданно покинул клуб и возглавил «Валансьен». После нескольких сезонов, проведённых в «Валансьене», Монтанье предложили возглавить клуб чемпионата Испании «Реал Сосьедад». 4 июня 2011 года он подписал 2-летний контракт с клубом. 21 мая 2013 года было объявлено, что он не собирается продлевать контракт с «Реалом Сосьедад». По окончании сезона возглавил «Ренн».

Примечания

Ссылки 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Геньон»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Булонь»
Тренеры ФК «Валансьен»
Тренеры ФК «Реал Сосьедад»
Тренеры ФК «Ренн»
Тренеры ФК «Ноттингем Форест»
Тренеры ФК «Ланс»
Тренеры ФК «Стандард» Льеж
Тренеры ФК «Тулуза»